Betanija je lahko:
 Betanija, Sarajevo (Bosna in Hercegovina)
 Al-Maghtas (Betanija), svetopisemski kraj v Jordaniji
 Družinski center Betanija